Het Nederlands kampioenschap dammen van 1924 telde twaalf deelnemers. Het kampioenschap werd gewonnen door Herman de Jongh, die hiermee zijn eerste, en later zou blijken ook zijn laatste, nationale titel in de wacht sleepte. Het kampioenschap vond plaats in Parkzicht in Amsterdam van 29 november tot 22 december.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1924